Ermida (Castro Daire),  een plaats in de Portugese gemeente Castro Daire,
Ermida (Ponte da Barca),  een plaats in de Portugese gemeente Ponte da Barca of
Ermida (Vila Real),  een plaats in de Portugese gemeente Vila Real.